Stanisław Bogusz (1762–1846) – szlachcic herbu Półkozic, szambelan królewski
 Stanisław Bogusz (1890–1967) – żołnierz Wojska Polskiego na Wschodzie, podoficer Wojska Polskiego w II Rzeczypospolitej i Armii Krajowej